

Geografia 
 Corneliano Bertario – frazione di Truccazzano in provincia di Milano
 Pieve di Corneliano – pieve della diocesi di Milano
 Corneliano d'Alba – comune della provincia di Cuneo

Persone 
 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Mario Nasalli Rocca di Corneliano – cardinale e arcivescovo cattolico italiano, nipote del precedente
 Lucio Mummio Felice Corneliano – senatore romano del III secolo

Pagine correlate 

 Cornegliano